Worth megye (Georgia)
Worth megye (Iowa)
Worth megye (Missouri)